Latosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Latosaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Latosaaret (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Latosaaret (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Latosaaret (ö i Birkaland, Tammerfors), 

Robotskapade Finlandförgreningar